Plays «High Gospel» (2011) — дебютный альбом канадского музыканта Ефрима Менюка, больше известный как основатель группы Godspeed You! Black Emperor и A Silver Mt. Zion. Альбом выдержан в том же мотиве, что и предыдущая работа Horses in the Sky группы A Silver Mt. Zion. Альбом был издан записан на собственной студии Hotel2Tango, а также в других местах Канады в 2010 году.

Альбом 
Лейбл Constellation описывает релиз как «личный альбом, являющейся одой по Монреалю (городу, в котором Менюк прожил 2 десятилетия), по ушедшим друзьям (Vic Chesnutt, Emma) и по отцовству». Обложка альбома отображает Ефрима с его сыном по имени Ezra, мать которой является Jessica Moss — участница группы A Silver Mt. Zion, поющая в последнем треке этого альбома.

Список композиций 
 «Our Lady of Parc Extension and Her Munificent Sorrows» — 7:00
 «A 12-pt. Program for Keep on Keepin' On» — 9:00
 «August Four, Year-of-Our-Lord Blues» — 3:01
 «Heavy Calls & Hospitals Blues» — 2:33
 «Heaven’s Engine Is a Dusty Ol' Bellows» — 2:08
 «Kaddish for Chesnutt» — 7:18
 «Chickadees' Roar Pt. 2» — 4:44
 «I Am No Longer a Motherless Child» — 6:24

Все тексты и музыка придуманы Менюком.

Участники 
 Ефрим Менюк — гитара, фортепиано, вокал,
 Jessica Moss — скрипка
 David Payant — барабаны
 Katie Moore — вокал

Ссылки 
 Plays High Gospel at Constellation Records

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Constellation Records (Канада)